Джеръми Самюъл Пивън () (роден на 26 юли 1965 г.) е американски актьор и продуцент. Най-известен е с ролята си на Ари Голд в комедийния сериал „Антураж“, за която печели един Златен глобус и три последователни награди Еми.

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Носители на награда Еми
Носители на Златен глобус